Masaki Yamada (1964-), chanteur de heavy metal japonais.
 Masaki Yamada (1950-), écrivain japonais de science-fiction.